

Patronyme 
 Alfred Stieglitz (1864-1946), photographe américain ;
 Charles Stieglitz (1905-1985), alias « Ernest Vineracq », militaire français ;
 Alexander von Stieglitz (1814-1884), célèbre banquier et philanthrope russe.

Homonymie de patronyme